Delta Canis Minoris (δ CMi) puede referirse a tres sistemas estelares en la constelación de Canis Minor:

 Delta1 Canis Minoris (δ1 CMi), estrella gigante blanco-amarilla a unos 790 años luz de la Tierra.
 Delta2 Canis Minoris (δ2 CMi), estrella blanco-amarilla a 136 años luz.
 Delta3 Canis Minoris (δ3 CMi), estrella blanca a 680 años luz.